Copa Circulo de la Prensa - mecze towarzyskie o puchar Circulo de la Prensa odbyły się dwukrotnie w 1916 i 1919 roku. W spotkaniach uczestniczyły zespoły: Urugwaju i Argentyny.

Zwycięzcy 
 1919- 
 1916- 

Copa Circulo de la Prensa